Глеб Алексеевич Рябиков (12 (25) ноября 1900, Петергоф — ?) — советский футбольный тренер.

Карьера 
В разное время тренировал футбольные клубы «Судостроитель» (Николаев), «Арарат» (Ереван) и «Локомотив» (Гомель). В сезоне 1948/49 тренировал хоккейный клуб «Спартак» (Ленинград).

Примечания

Ссылки 
 
 На сайте footbook.ru
 Подвиг народа

Футболисты СССР
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Николаев» Николаевская область
Тренеры ФК «Адмиралтеец»
Тренеры ФК «Арарат» Ереван
Тренеры ФК «Гомель»
Интенданты Великой Отечественной войны